Лесничество — пассажирский остановочный пункт Юго-Западной железной дороги, участок Дарница — Гребёнка. Расположена между остановочным пунктом Фармацевтическая и станцией им. Г. Кирпы.

Расположен среди лесного массива, потому и получил такое название. Линия электрифицирована в 1972 году.

Особенности платформы 
Конфигурация узла поблизости станции Дарница такова, что платформа расположена на развилке линий — со стороны Дарницы идёт основной одноколейный участок, и поэтому платформа Яготинского направления расположена на этой основной линии, другая платформа, в Дарницком направлении, расположена уже на одноколейной соединительной линии.

Примечания

См. также 
 Расписание движения пригородных поездов
 Остановочная платформа Лесничество

Юго-Западная железная дорога
Железнодорожные станции и платформы Киева‎
Железнодорожные платформы по алфавиту